Tifón Fengshen puede referirse a.

 Tifón Fengshen (2002) (T0209, 12W) - un ciclón de categoría cinco que permaneció la mayor parte de su vida en el océano, luego impactó a Japón.
 Tifón Fengshen (2008) (T0806, 07W, Frank) - un ciclón de categoría tres que impactó Filipinas, matando a cientos de personas y luego, causó inundaciones en China.